Chiesa della Madonna della Fontana – chiesa di Ascona
 Santuario della Madonna della Fontana – chiesa di Castelgerundo
 Santuario della Madonna della Fontana – chiesa di Crevacuore
 Chiesa della Madonna della Fontana – chiesa di Dormelletto
 Chiesa di Santa Maria alla Fontana – chiesa di Milano
 Santuario della Beata Vergine della Fontana – chiesa di Romano di Lombardia